Stati Uniti d'America
Eagle Mountain – città fantasma della Contea di Riverside, California
Eagle Mountain – census-designated place della Contea di Tarrant, Texas
Eagle Mountain – città della Contea di Utah, Utah